Andrew Watson (bisschop) - Brits Anglicaans bisschop
 Andrew Watson (coureur) - Noord-Iers coureur
 Andrew Watson (Engels voetballer) - Engels voetballer
 Andrew Watson (Schots voetballer) - Schots voetballer
 Andrew Watson (wetenschapper) - Brits wetenschapper
 Alan Andrew Watson - Brits natuurkundige
 Andrew Lowe Watson - Brits componist
 Andrew Watson Armour III - Amerikaans zakenman
 Andrew Watson Myles - Canadees politicus
 Andi Watson - Brits spotprent-tekenaar
 Andrew Watson (wielrenner) - Canadees mountainbiker, wielrenner en cyclocrosser